Vertrag von Sèvres werden acht völkerrechtliche Verträge genannt, die am 10. August 1920 in Sèvres geschlossen wurden und zu den Pariser Vorortverträgen gehören. Dazu gehören die folgenden Verträge:

 Vertrag von Sèvres (Osmanisches Reich) zwischen der Triple Entente und dem Osmanischen Reich zum formalen Ende des Ersten Weltkriegs
 Vertrag von Sèvres (Griechenland – Schutz von Minderheiten) der Entente mit Griechenland zum Schutz der Minderheiten auf neugewonnenen Territorien
 Vertrag von Sèvres (Griechenland – Westthrakien) der Entente zur Unterstellung Westthrakiens unter die Souveränität Griechenlands
 Vertrag von Sèvres (Jugoslawien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei) der Entente über neue Grenzen und Souveränität der neuen Staaten in Mitteleuropa